Blacktail Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Blacktail Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Blacktail Mountain (Colorado)
 Blacktail Mountain (Bonner County, Idaho, 1515 m)
 Blacktail Mountain (Bonner County, Idaho, 1646 m)
 Blacktail Mountain (Flathead County, Montana)
 Blacktail Mountain (Gallatin County, Montana)
 Blacktail Mountain (Mineral County, Montana)
 Blacktail Mountain (Powell County, Montana)
 Blacktail Mountain (Utah)
 Blacktail Mountain (Washington)